CESID peut faire référence à :
 Centre supérieur d'information de la Défense, service de renseignement militaire espagnol (1977-2002) ;
 Centre for Free Elections and Democracy, organisation non gouvernementale, à but non lucratif fondée en Serbie en 1997.